El Turó del Castell és una muntanya de 189 metres que es troba al municipi d'Abrera, a la comarca del Baix Llobregat.

Referències 

Muntanyes del Baix Llobregat
Abrera